Il nome Theo van Gogh (o Theodore o Theodorus) può riferirsi ai seguenti membri della famiglia olandese Van Gogh:

 Theodorus van Gogh (1822-1885), padre del pittore Vincent van Gogh
 Theodorus van Gogh (1857-1891), noto come Theo, mercante d'arte e fratello del pittore Vincent van Gogh
 Theo van Gogh (1957-2004), regista cinematografico, discendente del fratello di Vincent van Gogh, assassinato da Mohammed Bouyeri